Euthryptus är ett släkte av skalbaggar. Euthryptus ingår i familjen lerstrandbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lerstrandbaggar
Euthryptus